La Spina ist der Familienname folgender Personen:
 Greye La Spina (1880–1969), US-amerikanischer Schriftsteller
 Michele La Spina (1849–1943), italienischer Maler und Bildhauer
 Rosario La Spina (* ?), australischer Sänger (Tenor)